Buckhannon ist der Name von:
 Buckhannon (West Virginia), eine Ortschaft im Upshur County, im US-Bundesstaat West Virginia
 Buckhannon River, ein Fluss im Barbour County, im US-Bundesstaat West Virginia

Siehe auch:
 Buchanan